Le psaume 63 peut désigner :
 le psaume 63 (62) : psaume 63 selon la numérotation hébraïque, psaume 62 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 64 (63) : psaume 64 selon la numérotation hébraïque, psaume 63 selon la numérotation grecque.